Папалоапан има више значења:

 Папалоапан (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Папалоапан (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Папалоапан (Тлакоачистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Папалоапан (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Папалоапан (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику